Туризм в Польше вносит вклад в общую экономику страны. Самыми популярными городами являются Краков, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Познань, Щецин, Люблин, Торунь, Закопане, соляная шахта в Величке и историческое место Освенцим - немецкий нацистский концентрационный лагерь в Освенциме. Лучшие места отдыха включают в себя Мазурский Озерный край Польши, побережье Балтийского моря, Татры (самый высокий горный хребет Карпат), Судеты и Беловежская пуща. Основные туристические предложения Польши состоят из осмотра достопримечательностей в городах и за городом исторических памятников, деловых поездок, квалифицированного туризма, агротуризма, горных походов (треккинг) и альпинизма. 

Польша является 10-й по посещаемости страной в Европе иностранными туристами, согласно рейтингу Всемирной туристской организации (UNWTO) в 2016 году — это 17,463 млн человек с 10,977 млрд долл дохода от международного туризма.

История 
Первыми польскими туристами были паломники, путешествующие к святилищам как в Польше, так и за её пределами. Развитие коммерческого туризма началось в XIX веке. Горные регионы стали самыми популярными, в особенности Татры. Это было также временем бурного появления курортов в Судетах, Бескидах и на побережье Балтийского моря. Туризм в Польше расцвел после восстановления независимости Польши в 1918 году. Первый профессиональный польский туроператор - Orbis был основан во Львове в 1920 году.

Политическая и экономическая ситуация в Польше после Второй мировой войны привела к резкой остановке развития туризма. Только после 1989 года польский туристический рынок начал восстанавливаться, а вступление Польши в ЕС в 2004 году и присоединение к Шенгенскому соглашению в 2007 году привело к значительному увеличению числа иностранных туристов.

Туристы по странам

См. также 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Польше
 Виды туризма
 Список стран по туристическим посещениям

Примечания

Литература

Ссылки 

Туризм в Польше